Stefan Ulmer (né le  à Dornbirn en Autriche) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Né en Autriche, il a évolué au niveau au junior en Suisse, avec l'équipe de jeunes des GCK Lions, puis aux États-Unis avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Après trois saisons avec les Chiefs, avec lesquels il remporte la Coupe Memorial en 2008, il retourne en Suisse en 2010 pour jouer sa première saison professionnelle avec le HC Lugano. Il possède une licence suisse qui le permet de ne pas être considéré comme un joueur étranger.

Il représente l'Autriche lors des compétitions internationales de hockey sur glace. Il a pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 se tenant à Sotchi en Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2005-2006 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || 32 || 2 || 10 || 12 || 12 || 8 || 0 || 5 || 5 || 8
|-
| 2006-2007||GCK Lions||LNB ||3||0||0||0||2||1||0||0||0||0
|-
| 2007-2008 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||37||3||10||13||20||21||0||8||8||10
|-
| 2008-2009 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||63||8||32||40||44||12||2||1||3||4
|-
| 2009-2010 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||67||8||33||41||40||7||1||1||2||2
|-
| 2010-2011||HC Lugano||LNA ||45||2||5||7||16||3||0||0||0||2
|-
| 2011-2012||HC Lugano||LNA||44||1||8||9||22||6||1||2||3||6
|-
| 2012-2013||HC Lugano||LNA||48||2||6||8||28||4||1||1||2||0
|-
| 2013-2014||HC Lugano||LNA||47||7||14||21||24||5||1||0||1||4
|-
| 2014-2015||HC Lugano||LNA||35||1||13||14||24||3||0||0||0||4
|-
| 2015-2016||HC Lugano||LNA||44||5||14||19||22||12||1||6||7||12
|-
| 2016-2017||HC Lugano||LNA ||38||3||12||15||42||11||0||1||1||2
|-
| 2017-2018||HC Lugano||National League ||19||0||3||3||6||18||1||4||5||14
|-
| 2017-2018||HCB Ticino Rockets||Swiss League ||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || HC Lugano|| NL || 44 || 3 || 3 || 6 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
| 2019-2020 || HC Bienne || LNA || 31 || 1 || 2 || 3 ||12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Bienne || LNA || 13 || 0 || 1 || 1 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HC La Chaux-de-Fonds || SL || 7 || 1 || 4 || 5 || 34 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| HC La Chaux-de-Fonds || Swiss League ||  ||

Au niveau international

Références 

Naissance en décembre 1990
Naissance à Dornbirn
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bienne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds